Bătălia de la Brașov se poate referi la:
Bătălia de la Brașov (1603), între oastea Țării Românești condusă de Radu Șerban și oastea Transilvaniei condusă de Moise Székely (17 iulie 1603)
Bătălia de la Brașov (1611), între oastea Țării Românești condusă de Radu Șerban și oastea Transilvaniei comandată de Gabriel Báthory (10 iulie 1611)
Bătălia de la Brașov (1916), din cadrul Primului Război Mondial, între forțe ale Armatei 2 române și forțe ale Armatei 9 germane (24 septembrie/7 octombrie 1916 - 25 septembrie/8 octombrie 1916)